John Gaunt ist der Name folgender Personen:

* John of Gaunt, 1. Duke of Lancaster (1340–1399), englischer Prinz
 John L. Gaunt Jr. (1924–2007), US-amerikanischer Fotograf